Julio Argentino Roca, een Argentijns generaal en president
 General Roca (Río Negro), een plaats in de Argentijnse provincie Río Negro
 General Roca (departement van Córdoba), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
 General Roca (departement van Río Negro), een departement van de Argentijnse provincie Río Negro